Ендру Клемент Серкис (; 20. април 1964) енглески је глумац и режисер. Најпознатији је по улози Голума у филмској трилогији Господара прстенова којем је уз помоћ компјутерске технологије позајмио глас и изглед.

Филмографија 

|-
| 2001. || Господар прстенова: Дружина прстена || -{The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring}-|| Голум|| 
|-
| 2002. || Господар прстенова: Две куле ||-{The Lord of the Rings: The Two Towers}- || Голум|| 
|-
| 2003. || Господар прстенова: Повратак краља ||-{The Lord of the Rings: The Return of the King}- || Голум|| 
|-
| 2005. || Кинг Конг ||-{King Kong}- || Кинг Конг|| 
|-
| 2006. || Престиж ||-{The Prestige}- || господин Али||
|-
| 2006. || Пусти воду да мишеви оду ||-{Flushed Away}- || Спајк||глас
|-
| 2007. || Кућа од шећера ||-{Sugarhouse}- || Худвинк||
|-
| 2008. || Колиба ||-{The Cottage}- || Дејвид||
|-
| 2008. || Срце од мастила ||-{Inkheart}- || Каприкорн||
|-
| 2008. || Ајнштајн и Едингтон ||-{Einstein and Eddington}- || Алберт Ајнштајн ||
|-
| 2009. || Секс, дрога и рокенрол ||-{Sex & Drugs & Rock & Roll}- || Ијан Дјури||
|-
| 2010. || Берк и Хер ||-{Burke and Hare}- || Вилијам Хер||
|-
| 2010. || Смрт суперхероја ||-{Death of a Superhero}- || др Ејдријан Кинг||
|-
| 2010. || Брајтон Рок ||-{Brighton Rock}- || господин Колеони||
|-
| 2011. || Планета мајмуна: Почетак ||-{Rise of the Planet of the Apes}- || Цезар||
|-
| 2011. || Мисија: Спасити Божић ||-{Arthur Christmas}- || главни вилењак||
|-
| 2011. || Пустоловине Тинтина: Тајна једнорога ||-{The Adventures of Tintin}- || Капетан Хадок/Франсис Хадок||
|-
| 2011. || Дивљи Бил ||-{Wild Bill}- || Глен||
|-
| 2012. || Хобит: Неочекивано путовање || -{The Hobbit: An Unexpected Journey}-||Голум ||
|-
| 2014. || Планета мајмуна: Револуција || -{Dawn of the Planet of the Apes}-|| Цезар||
|-
| 2015. || Осветници: Ера Алтрона ||-{Avengers: Age of Ultron}- || Јулисиз Кло||
|-
| 2015. || Звездани ратови — епизода VII: Буђење силе ||-{Star Wars: The Force Awakens}- || врховни вођа Сноук||
|-
| 2017. || Планета мајмуна: Рат ||-{War for the Planet of the Apes}- || Цезар||
|-
| 2017. || Књига о џунгли: Порекло ||-{Jungle Book: Origins}- || Балу ||
|-
| 2017. || Звездани ратови — епизода VIII: Последњи џедаји ||-{Star Wars: The Last Jedi}- || врховни вођа Сноук||
|-
| 2018. || Црни пантер ||-{Black Panther}- || Јулисиз Кло ||
|-
| 2019. || Звездани ратови — епизода IX: Успон Скајвокера ||-{Star Wars: The Rise of Skywalker}- || врховни вођа Сноук||гласовни камео
|-
| 2022. || Бетмен ||-{The Batman}- || Алфред Пениворт ||
|-
|}

Спољашње везе 

 

Рођени 1964.
Енглески глумци
Добитници награде Сатурн
Глумци у филмској трилогији Хобит
Глумци у трилогији Господара прстенова
Енглески атеисти
Глумци у Ратовима звезда